Die Waldnaab ist der linke und östliche Quellfluss der Naab in der Oberpfalz in Bayern. Sie entsteht aus der Vereinigung zweier Quellflüsse, der längeren Tirschenreuther Waldnaab aus dem Oberpfälzer Wald und der wasserreicheren Fichtelnaab aus dem Fichtelgebirge. Mit der Tirschenreuther Waldnaab zusammen ist sie 99 km lang und damit der längere der Naab-Quellflüsse. Über diesen Fließweg erreicht die Naab eine Gesamtlänge von 197 km.

Name 
Ihren Namen hat die Waldnaab zur Unterscheidung von den anderen Naabquellflüssen bekommen. Er leitet sich von den früheren großen Waldflächen des Oberpfälzer Waldes ab.

Geographie

Verlauf und Tallandschaft 
Die beiden Quellflüsse der Waldnaab unterscheiden sich in gewässerkundlichen Daten nur gering. Die Fichtelnaab ist mit einem mittleren Abfluss von 3,7 m³/s am Zusammenfluss ein wenig größer als die längere Tirschenreuther Waldnaab.

Tirschenreuther Waldnaab 

Der linke, östliche Quellfluss entspringt auf  an der deutsch-tschechischen Grenze im Oberpfälzer Wald in der Nähe des  hohen Entenbühls bzw. dessen kleineren Bruders, des Naabbergs (). Die Quelle, auch „Kreuzbrunnen“ genannt, liegt im Landkreis Tirschenreuth, nahe bei Silberhütte. Aus der Quellfassung fließt das Wasser nur knapp drei Meter auf deutschem Boden, bevor es als Lesní Nába auf zwei Kilometern das westliche Böhmen berührt und, nach Nordwesten fließend, die deutsche Grenze wieder überquert und Bärnau erreicht.

Witterungsbedingt tritt das Wasser oft erst einige Meter unterhalb der zerfallenden Quellfassung, bereits auf tschechischer Seite, zutage.
Während des Kalten Krieges war die Quelle an der damals streng bewachten Grenze stark frequentiert von Spaziergängern oder zum Pflücken von Heidelbeeren zwischen den Grenzpfosten, oft unter den Augen von Grenzsoldaten beider Seiten.

Nachdem sie den Wald verlassen hat, durchfließt sie als erstes Dorf an ihrem Lauf das gleichnamige Naab. In Bärnau knickt die Waldnaab nach Westen ab und durchfließt etwas unterhalb von Bärnau-Thanhausen bzw. nördlich von Plößberg den etwa 88 Hektar großen Hochwasserspeicher Liebenstein. Anschließend wendet sie sich nordwärts und erreicht Tirschenreuth, wo sie wieder nach Westen abknickt und in zahlreichen Mäandern durch die seenreiche Waldnaabaue fließt.

Vorbei an der Burg Falkenberg in Falkenberg erreicht sie, nun nach Südwesten fließend, das etwa 12 Kilometer lange waldreiche  Waldnaabtal mit vielen granitenen Felsformationen am oder im Fluss, wie dem Kammerwagen, dem Tischstein oder dem Butterfass, sowie den einstigen Burgplätzen Altneuhaus, Herrenstein und Schwarzenschwall. Südlich von Falkenberg ist ein rund 6 Kilometer langer Abschnitt als Naturschutzgebiet Waldnaabtal ausgewiesen.

Fichtelnaab 

Die Quelle der Fichtelnaab befindet sich am Südosthang des Ochsenkopfs () etwa 800 Meter südöstlich der Quelle des Weißen Mains und etwa zwei Kilometer nordwestlich von Fichtelberg bzw. des 10,5 Hektar großen Fichtelsees (752 m ü. NN). Fortan fließt sie in einem breiten Muldental generell südostwärts über die Ortschaften Fichtelberg und Mehlmeisel in den Landkreis Tirschenreuth. Dort gelangt die Fichtelnaab über Brand, Ebnath, Neusorg und Erbendorf nach Windischeschenbach, wo sie sich mit der Tirschenreuther Waldnaab vereinigt.

Waldnaab unterhalb des Zusammenflusses 
Unterhalb des Zusammenflusses von Fichtelnaab und Tirschenreuther Waldnaab bei Neuhaus nahe Windischeschenbach fließt die Waldnaab durch ein breites Wiesental südwärts, nicht weit von der A 93 und der B 15, über Neustadt und Altenstadt bis Weiden, wo sie aus dem Westen die Schweinnaab aufnimmt. In Weidener Stadtteil Hammerweg zweigt der Flutkanal ab, der die Hochschulstadt vor Hochwasser schützt; unterhalb des Stadtbads vereint er sich mit ihr in einem kanalisierten Flussbett. Beim mittleren Wehr in Weiden zweigt der Flutkanal erneut ab. Nach anderthalb Kilometern unterquert die Waldnaab diesen in einem Düker. Nachdem sie Schirmitz passiert hat, vereint sie sich in Pirkmühle endgültig wieder mit dem Flutkanal. Bei Unterwildenau schließlich fließt sie mit der Haidenaab zur Naab zusammen, die dann bei Regensburg-Mariaort in die Donau mündet.

Einzugsgebiet 
Das etwa 972 km² große Einzugsgebiet der Waldnaab liegt zu 99,7 % in Bayern, die restlichen etwa 3 km² in der Tschechischen Republik. 30,7 % des Einzugsgebiets entfallen auf die Tirschenreuther Waldnaab, 28,6 % auf die Fichtelnaab und 40,7 % auf die Waldnaab unterhalb des Zusammenflusses der beiden Quellflüsse. Die nördliche und östliche Grenze des Einzugsgebiets ist Teil der Europäischen Hauptwasserscheide zwischen Schwarzem Meer diesseits und Nordsee jenseits.

Reihum grenzen die Einzugsgebiete der folgenden Nachbargewässer an:
 Im Nordwesten fließt die Röslau, im Nordosten die Wondreb zum Elbe-Zubringer Eger;
 im Osten liegt meist in Tschechien das Entwässerungsgebiet der Mies (tschechisch Mže), deren Wasser über die Berounka und die Moldau in die Elbe gelangt;
 im Südosten entwässert jenseits eines kurzen Stücks der Wasserscheide die Pfreimd, dann hinter einem längeren die Luhe, beide sind Zuflüsse der Naab;
 im Südwesten führt überall deren anderer Oberlauf Haidenaab den Abfluss zur anderen Seite zur Naab;
 im Nordnordwesten liegen jeweils auf einem kurzen Abschnitt das Einzugsgebiet des Roten und das des Weißen Mains an, der beiden Quellflüsse des großen Rhein-Zuflusses Main.

Zuflüsse 
Liste der Zuflüsse, jeweils vom Ursprung bis zum Zusammenfluss. Auswahl. In der Regel ohne Mühlkanäle.

Zuflüsse der Tirschenreuther Waldnaab 
Abschnittslänge 62,3 km

 Sieberbächle, von rechts
 Hafnerbühlbach, von rechts
 Göttlitzbach, von rechts nach Bärnau-Naab
 Steinbach, von rechts in Bärnau
 Heiligenbach, von rechts bei Bärnau-Heimhof
 Röthenbach, von links bei Bärnau-Bartmühle
 Kaltenmühlbach, von links
 Silberbach, von links
 Lohwiesenbach, von links nahe Bärnau-KlauberfeldDanach fließt die Tirschenreuther Waldnaab in den Liebensteinspeicher ein
 Geisbach, von links im Liebensteinspeicher
 Schwarzenbach, von rechts in Plößberg-Liebenstein
 Gründlbach, von rechts gegenüber dem Ortsanfang von Tirschenreuth
 Netzbach, von rechts in Tirschenreuth
 Kainzbach, von rechts nach Tirschenreuth
 Wiesau, von rechts
 Tirschnitzbach, von rechts vor Falkenberg-Gumpen
 Netzbach, von links in Falkenberg
 (Bach aus den Gretschen), von rechts gegenüber Falkenberg-Hammermühle
 Mühlnickelbach, von links gegenüber Falkenberg-Blockhaus
 Tiefenbrünnl, von rechts nach Blockhaus
 Klingenbach, von links
 Frombach, von links
 Lämmerbach, von links
 Holzbach, von rechts vor Windischeschenbach-Johannisthal

Hiernach Zusammenfluss kurz vor Windischeschenbach mit der von rechts kommenden Fichtelnaab, die 47,4 km lang ist, zur Waldnaab.

Zuflüsse der Waldnaab 
Vom Zusammenfluss von Tirschenreuther Waldnaab und Fichtelnaab bis zum Zusammenfluss mit der Haidenaab. Längen und Einzugsgebiete überwiegend nach dem amtlichen Gewässerverzeichnis, in Details auch abgemessen auf der amtlichen topographischen Karte, Höhen abgefragt auf der amtlichen topographischen Karte.

Die Waldnaab selbst ist auf diesem Abschnitt 36,6 km lang.

 Rumpelbach, von rechts auf  in Windischeschenbach, 5,2 km und 9,9 km²
 Schleißbach, von links auf  in Windischeschenbach, 4,5 km und 5,7 km²
 Hambach, von rechts auf  in Windischeschenbach, 2,1 km und 1,2 km²
 (Bach durchs Angerholz), von rechts auf  vor der Talbrücke der B 93, 1,8 km und 1,1 km²
 (Bach aus Richtung Pfaffenreuth), von links auf  nach der Talbrücke der B 93, 1,0 km und 0,8 km²
 Pöllenbach, von rechts auf  vor Kirchendemenreuth-Hutzlmühle, 2,9 km mit Oberlauf Menzlhofbach und 2,8 km²
 Kotzenbach, von links auf  gegenüber der Hutzlmühle, ca. 3,2 km und 4,6 km²
 Wildweiherbach, von links auf  nach Püchertsreuth-Lamplmühle, 1,5 km und 1,3 km²
 Schlattein, von links auf  am Fischerei-Lehrbetrieb bei Störnstein-Wöllershof, 11,5 km und 51,7 km²
 Reiserbach, von links auf  nahe Störnstein-Reiserdorf, 4,0 km und 4,8 km²
 Rabenbach, von rechts auf  bei Neustadt an der Waldnaab-Radschinmühle, 3,1 km und 6,5 km²
 Floß, von links auf  in Neustadt an der Waldnaab, 26,1 km ab der Quelle des Aschbächls und 94,4 km²
 Putzenbach, von links auf  vor Theisseil-Hammerharlesberg, 2,1 km und 2,9 km²
 → (Abgang des Waldnaab-Flutkanals), nach rechts auf  bei Weiden in der Oberpfalz-Hammerweg
 Äußerer Herbstaugraben, von rechts auf  in den Waldnaab-Flutkanal bei Hammerweg, 3,9 km und 2,9 km²
 Almesbach, von links auf  in den Waldnaab-Flutkanal nach Unterdükerung der Waldnaab selbst bei Weiden-Neumühle, 5,0 km und 12,4 km²
 Schweinnaab, von rechts auf  in den Waldnaab-Flutkanal zwischen Hammerweg und Weiden-Scheibe, 26,0 km und 113,5 km²
 ← (Rücklauf des Waldnaab-Flutkanals), von rechts auf  nahe der Stadtmitte von Weiden
 → (Wiederabgang des Waldnaab-Flutkanals), nach rechts auf  nach der Stadtmitte von Weiden
 Stadtmühlbach, von rechts auf  in die Waldnaab selbst vor Weiden-Leistadtmühle, 3,6 km und 18,1 km²Danach Unterdükerung des Flutkanals durch die Waldnaab selbst an der Kläranlage von Weiden, zur linken Seite des Flutkanals
 Krebsbach, von rechts auf  in die Waldnaab selbst gegenüber Schirmitz nach voriger Unterdükerung der Waldnaab, 2,9 km und 4,3 km²
 Oberer Pfauengraben, von rechts auf  bei Weiden-Moosbürg in den Flutkanal, 0,8 km und 3,5 km²
 Unterer Pfauengraben, von rechts auf  vor Weiden-Neuhaus in den Flutkanal, 1,2 km und 3,5 km²
 Ullersrichter Bach, von rechts auf  nahe Weiden-Ullersricht in den Flutkanal, 3,2 km und 2,4 km²
 ← (Rücklauf des Waldnaab-Flutkanals), von rechts auf  bei Pirk-Pirkmühle, ca. 7,2 km und ca. 147,9 km² mit allen teilweise hier aufgeführten eigenen Zuflüssen.
 Seegraben, von rechts auf  bei Weiden-Rothenstadt, 4,5 km mit Oberlauf Meßbach und 4,4 km²
 Rothenstadter Bach, von rechts auf  in Rothenstadt, 3,7 km und 3,8 km²
 Bonaugraben, von links auf  nahe Pirk-Pischeldorf, 3,4 km und 2,7 km²
 Pischeldorfer Bach, von links auf  nahe Pirk-Au, 2,4 km und 4,2 km²
 → (Abgang des Mühlbachs), nach links auf  vor Luhe-Wildenau-Unterwildenau, 1,3 km und 0,4 km² Mündet nach der Vereinigung von Waldnaab und Haidenaab zur Naab als erster linker Zufluss in diese.

Schiffbarkeit 
Die Waldnaab ist nicht für große Passagierschiffe oder Schubverbände schiffbar, da sie dazu nicht genügend tief und breit ist. Wegen ihrer vielen Mäander ist sie auch nicht für Ruderer und kleine Motorboote passierbar, wohl aber mit Kajaks und Kanadiern befahrbar. (Wildwasser)

Kajaks dürfen bereits auf der Tirschenreuther Waldnaab ab Falkenberg den Fluss befahren, wenn der Pegel in Windischeschenbach größer als 90 ist. Alle anderen Kanus dürfen ab Windischeschenbach befahren und bis zum Zusammenfluss zur Naab. Zahlreiche Wehre an ehemaligen Mühlen sperren den Wasserweg für Wassersportler, deshalb muss oft umtragen werden.

In Weiden gibt es einen Kanuverein namens Kanu Weiden mit über 100 Mitgliedern, die allesamt die Waldnaab nutzen.

Literatur 
 Die Naab – mit Waldnaab, Fichtelnaab, Haidenaab. Pustet, Regensburg 2004, ISBN 3-7917-1915-7.

Weblinks 

 Die Quelle der Waldnaab
 Luftbilder dieser Landschaft; Suchwort: Waldnaab
 Das Waldnaabtal zwischen Falkenberg und Windischeschenbach
 
 Der Pegel der Waldnaab bei Windischeschenbach

Einzelnachweise 

Gewässer im Oberpfälzer Wald
Gewässer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Geographie (Windischeschenbach)
Geographie (Püchersreuth)
Kirchendemenreuth
Störnstein
Neustadt an der Waldnaab
Altenstadt an der Waldnaab
Geographie (Theisseil)
Gewässer in Weiden in der Oberpfalz
Schirmitz
Pirk
Luhe-Wildenau